О́рдер (,  — наказ, порядок, від  — ряд, порядок) — припис, розпорядження, документ, що встановлює або фіксує певний порядок чого-небудь.

У законодавстві термін вживається в таких значеннях:

Касовий ордер — первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси.

 Прибутковий ордер — первинний документ, який застосовують для обліку матеріальних цінностей, що надходять від постачальників або після перероблення на склад підприємства, організації чи установи. Прибутковий ордер виписують в одному примірнику і використовують для кількісно-сумарного обліку матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство. Надходження готівки в касу оформляють прибутковим касовим ордером. Платникові готівки видається квитанція.

Меморіальний ордер — розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника і внутрішньобанківських операцій.

Ордер на житлове приміщення — документ, на підставі якого здійснюється вселення в надане житлове приміщення у будинках державного чи громадського житлового фонду або фонду ЖБК.

Ордер різних зборів () — документ, що використовується для оплати додаткових послуг, пов'язаних з перевезенням, і який може бути використаний для оплати перевезення несупроводжуваного багажу.

Ордер (адвокатський) — письмовий документ, що у випадках, встановлених законом, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.

Архітектурний ордер — конструктивна і художня система в архітектурі.

Ордер на арешт () — переважно в країнах англо-саксонської системи — документ, що видається суддею від імені держави, який дозволяє арешт і утримання під вартою особи, обшук і вилучення майна.

Примітки

Посилання 
 Ордер //